Iden steht für:
 Iden (Kalender), spezielle Tage eines Monats im römischen Kalender
 Iden (Altmark), Gemeinde im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Iden (East Sussex), Dorf und Civil Parish in England
 Iden, britische Automobilmarke, siehe Iden Motor Car

Personen:
 Gustav Iden (* 1996), norwegischer Triathlet
 Paul Iden (* 1904), deutscher Agrarwissenschaftler
 Peter Iden (* 1938), deutscher Theater- und Kunstkritiker
 Oskar Iden-Zeller (1879–1925), deutscher Ethnologe
 Königin Iden (frühes 18. Jhr.), Frau von Oba Ewuakpe, 26. Oba (König) des Königreichs Benin, Volksheldin der Edo (Volk)

iDEN steht als Abkürzung für:
 Integrated Digital Enhanced Network

Siehe auch: 
 Idem
 Iten (Begriffsklärung)
 Iden des März (Begriffsklärung)
 Iden Gruppe